Лига Кариока 1999 () — 98-й розыгрыш чемпионата штата Рио-де-Жанейро по футболу с момента его основания.

Участники

Предварительная фаза

Внутренняя группа

Столичная группа

Кубок Гуанабара

Трофей Рио

Третья фаза (Финал)

Ссылки 
 Лига Кариока 1999 на rsssf.com

1999
Бразилия
Спорт в Бразилии в 1999 году